Schröttinghausen ist der Name mehrerer Orte in Ostwestfalen:

Schröttinghausen, Stadtteil von Bielefeld, siehe Schröttinghausen (Bielefeld)
Schröttinghausen, Stadtteil von Preußisch Oldendorf im Kreis Minden-Lübbecke, siehe Schröttinghausen (Preußisch Oldendorf)
Schröttinghausen, Stadtteil von Werther (Westf.) im Kreis Gütersloh, siehe Schröttinghausen (Werther)